

Urodzili się 
 Cyrus II Wielki, król Persji (data sporna lub przybliżona) (zm. 529 p.n.e.).
 Wardhamana Mahawira, pierwszy zaświadczony historycznie przywódca dżinijski, uważany za założyciela dżinizmu (data sporna lub przybliżona)